

Левино — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Левино — присілок, колишнє Лезьке сільське поселення, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Левино — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Левіно
 Левиногар